

Sigle 
 ERN – Elemento retributivo nazionale

Codici 
 ERN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eirunepé (Brasile)
 ERN – codice valutario ISO 4217 del nacfa eritreo, valuta dell'Eritrea

Persone
Vladimir Francevič Ėrn – filosofo russo